Kevin O’Connor (1929–1993) – brytyjski duchowny katolicki, biskup 
 Kevin O’Connor (1938–1991) – amerykański aktor
 Kevin O’Connor (ur. 1963) – amerykański aktor
 Kevin O’Connor (ur. 1982) – angielsko-irlandzki piłkarz, przez całą karierę grał w Brentford F.C.
 Kevin O’Connor (ur. 1985) – irlandzki piłkarz
 Kevin O’Connor (ur. 1995) – irlandzki piłkarz